Sassulitsch ist der Familienname folgender Personen:

 Michail Iwanowitsch Sassulitsch (1844–1910), russischer General 
 Wera Iwanowna Sassulitsch (1849–1919), russische Autorin und Revolutionärin